Džang Hao (kineski:张昊) (rođen 6. jula, 1984. u Harbinu, Kina) je kineski klizač u umetničkom klizanju u kategoriji sportskih parova.

Osvojio je bronzanu medalju na Svetskom šampionatu 2005. sa partnerkom Džang Dan. On i njegova partnerka nisu ni u kakvom srodstvu, uprkos činjenici da nose isto prezime. U svojoj klizačkoj istoriji dvaput su osvojili svetsku juniorsku titulu. Na Zimskim Olimpijskim igrama 2006, osvojili su srebrnu medalju uprkos nezgodnom padu Džang Dan tokom slobodnog programa.

Par je trenirao u Harbinu sa trenerom Jao Binom a kad se Džan Dan povukla u maju 2012, Hao je nastavio da se takmiči sa drugom partnerkom, Peng Čeng sa kojom 2015. osvaja srebrnu medalju na takmičenju Četiri kontinenta. Po odluči Kineskog klizačkog saveza, 14. aprila 2016. objavljeno je da će Hao u novoj sezoni nastupati sa Ju Ksiaoju koja se do sada takmičila sa Džin Jangom.

Takmičarski rezultati 
GP: Gran pri; JGP: Juniorski Gran pri

(sa Džang Dan)

Reference

Spoljašnje veze 

 ISU Biografija
 2006. Olimpijski rezultati
 2006. Rezultati na Svetskom prvenstvu 

Рођени 1984.
Кинески клизачи (уметничко клизање)
Уметнички клизачи на Зимским олимпијским играма 2002.
Кинески олимпијци на Зимским олимпијским играма 2002.
Уметнички клизачи на Зимским олимпијским играма 2006.
Кинески олимпијци на Зимским олимпијским играма 2006.
Освајачи медаља на Зимским олимпијским играма 2006.
Уметнички клизачи на Зимским олимпијским играма 2010.
Кинески олимпијци на Зимским олимпијским играма 2010.
Уметнички клизачи на Зимским олимпијским играма 2014.
Кинески олимпијци на Зимским олимпијским играма 2014.
Уметнички клизачи на Зимским олимпијским играма 2018.
Кинески олимпијци на Зимским олимпијским играма 2018.
Освајачи олимпијских медаља у уметничком клизању
Освајачи сребрних олимпијских медаља за Кину